István Szivós (1920–1992)
 István Szivós (1948–2019)